Seto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Settimo Torinese, kommunhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino,

Japan 

 Seto, stad, Aichi prefektur, 
 Seto-naikai, Japanska innanhavet,